Crab Orchard (Kentucky)
 Crab Orchard (Nebraska)
 Crab Orchard (Tennessee)
 Crab Orchard (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos